Бернар VII (; /1246 — ) — граф Комменжа с 1295 года. Сын Бернара VI де Комменж и его жены Терезы д’Астарак.

Ок. 1280 года женился на Лауре де Монфор (ок. 1260—1300), дочери Филиппа II де Монфора (ок.1225-1270) и Жанны де Леви-Мирпуа (ок. 1220—1284).
Дети:
 Бернар VIII (ок. 1285—1336), граф Комменжа
 Пьер Раймон I (ок. 1295—1341), граф Комменжа
 Ги де Комменж
 Жан Раймон де Комменж, кардинал (1327), епископ Монпелье (1309—1317), архиепископ Тулузы (1317-1327)
 Арнальд Роже де Комменж, епископ Лобеза и Клермона
 Симон де Комменж
 Сесиль (ок. 1300—1354), 1-й муж: Аманьё д’Астарак, 2-й: Джованни II Монферратский
 Элеонора (ок. 1300—1365), жена графа Гастона II де Фуа.

Бернар VII умер 15 июля 1312 года и похоронен в аббатстве Бонфон. О его деятельности в качестве графа Комменжа практически ничего неизвестно кроме того, что он пожаловал госпитальерам селение Камбернар.

Примечания

Источники 
 Comté et Maison de Comminges entre France et Aragon au Moyen Age. Charles Higounet. Bulletin Hispanique Année 1947 Volume 49 Numéro 3 pp. 311—331

Графы Комменжа
Правители Европы XIII века
Правители Европы XIV века
Комменжский дом